Scholler ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich Scholler, deutscher Romanist 
 Friedrich Adam Scholler (1718–1795), deutscher Botaniker und Pilzkundler
 Karl Friedrich Scholler (1807–1863), deutscher Theologe
 Heinrich Scholler (Mikrobiologe) (1898–1964), deutscher Mikrobiologe
 Heinrich Scholler (1929–2015), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Helga Scholler (1938–2012), österreichische Malerin und Grafikerin
 Peggy Scholler (1941–2001), US-amerikanische Speerwerferin

Siehe auch:
Schöller